El alquimista hace referencia a varios artículos:

Literatura 
 El alquimista (relato) (1916), relato de H. P. Lovecraft;
 El alquimista (novela) (1988), novela de Paulo Coelho;
 El alquimista: los secretos del inmortal Nicolas Flamel (2007), libro de Michael Scott;
 El alquimista (obra de teatro) (1610), comedia teatral de Ben Jonson;

Música 
 El alquimista (Händel) (1710), obra de Georg Friedrich Händel;
 Gonzalo Valdivia (El Alquimista) (1972-), músico español.

Además 
 The Alchemist, productor musical.